Los panines (Panina) son una subtribu de la tribu de los Hominini, la línea que condujo hacia los chimpancés. La otra línea, es la de los Homininos (Hominina) que condujo hacia los humanos. Comprende tres géneros:

 Género Pan 
 Género Sahelanthropus † ?
 Género Orrorin † ?

De estos tres géneros, uno solo vive hoy en día, Pan, dividido en dos especies de chimpancés:
 Pan troglodytes - chimpancé común
 Pan paniscus - bonobo (chimpancé pigmeo)

Cladograma

Enlaces externos 

 
Taxones con nombres de la mitología clásica